Dualde ist der Familienname von

 Eduardo Dualde (1933–1989), spanischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Duhalde